Rogonnen ist ein deutscher Ortsname:
 Rogonnen, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogojny (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rogonnen, Forsthaus im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogojny (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen